Ирма Сандоваль-Бальестерос (; род. 1972) — мексиканская учёная-, министр с 2018 года.

Является директором Центра по исследованию коррупции при Национальном автономном университете Мексики и членом Мексиканской национальной системы исследователей, научной сотрудницей Центра Латинской Америки и латиноамериканских исследований Американского университета в Вашингтоне, сотрудницей американского Национального фонда за демократию.

Получила учёную степень доктора философии в области политических наук в Калифорнийском университете в Санта-Крус в 2006 году. Автор ряда научных трудов, в том числе посвящённых неолиберальной экономике и последствиям её внедрения в Мексике, а также коррупции и транспарентности.

Была назначена министром государственного управления президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Примечания 

Родившиеся в 1972 году
Википедия:Биографии современников
Политологи Мексики
Экономисты Мексики
Министры Мексики
Преподаватели Национального автономного университета Мексики